Килич-Арслан V (*д/н — 1318) — останній султан Рума в 1310—1318 роках. Ім'я перекладається як «Меч лева».

Життєпис 
Походив з династії Сельджукидів. Про його батьків відсутні достеменні відомості. За різними припущеннями був сином султанів Кей-Хосрова III або Кей-Кубада III. Відповідно мав почесне ім'я Ізз ад-Дін або Шамс ад-Дін.

У 1307 році після смерті султана Масуда II вступив у боротьбі з Масудом III за владу, втім програв. Можливо, Килич-Арслан був причетний до вбивства останнього у Кайсері 1308 року. Тим не менш лише у 1310 році став султаном. Проте володіння його обмежувалися областю навколо столиці — Конья.

В своїй політиці спирався на монгольських намісників, до яких звертався в боротьбі з беями, що стали повністю самостійними. Найбільшу проблему складав бейлік Караманідів. У 1314 році султан зазнав поразки від Якши-бея та вимушений був тікати до Кайсері під захист монголів. В тому ж році емір Чобан та його син Тимурташ відновили владу Килич-Арслана V в Коньї.

У 1317 році емір Чобан призначив свого сина, монгольського нойона Тимурташа, верховним правителем Анатолії. останній перестав зовсім рахуватися з султаном, розглядаючи того лише як одного з васалів в Малій Азії. Втім Килич-Арслан V надав війська монголам, завдяки цьому вони зуміли підновити владу в центральній та південній Анатолії. В розпал військових кампаній 1318 році Килич-Арслан V помер. Втім Тимурташ не дозволив синові померлого — Ала ад-Діну Кей-Кубаду посісти трон. Цим остаточно й офіційно ліквідовано Румський султанат.

Джерела 
 Köprülü, M.F. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu. Ankara, 2003. S. 67
 Yunus Emre'nin Hayati

Султани Рума
Сельджукиди